Hotel Polski w Krakowie
 Hotel Polski w Warszawie
 Hotel Polski we Włocławku